Tapum (arma) – nomignolo del Mannlicher M95 austro-ungarico
 Tapum (canzone) – canzone della prima guerra mondiale
 Ta-Pum! – gioco di carte collaborativo